Serranillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serranillos del Valle (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Serranillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Serranillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar